Nicole Melichar e Demi Schuurs erano le detentrici del titolo, ma Melichar si è ritirata prima dell'inizio del torneo, mentre Schuurs fa coppia con Desirae Krawczyk e sono state sconfitte da Anna Bondár e Magdalena Fręch al primo turno.

In finale Andreja Klepač e Magda Linette hanno sconfitto Lucie Hradecká e Sania Mirza con il punteggio di 6-2, 4-6, [10-7].

Teste di serie 

  Caroline Dolehide /  Zhang Shuai (semifinale)
  Desirae Krawczyk /  Demi Schuurs (primo turno)

  Alexa Guarachi /  Jessica Pegula (quarti di finale) 
  Andreja Klepač /  Magda Linette (campionesse)

Wildcard 

  Francesca Di Lorenzo /  Katie Volynets (primo turno)

Protected ranking 

  Ljudmyla Kičenok /  Anastasija Rodionova (primo turno)

  Tereza Mihalíková /  Květa Peschke (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Credit One Charleston Open 2022